Thuringen T
Orte in Thuringen